Distrito Federal este sintagma spaniolă și portugheză pentru „district federal” și se poate referi la:

Distrito Federal (Brasil)

Distrito Federal (México)
Distrito Federal (Argentina)

Vezi și
Distrito Nacional (Dominica)
Distrito Capital

Cuvinte și expresii în limba portugheză
Cuvinte și expresii în limba spaniolă